

Codici 
 TPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taiping (Malaysia)

Sigle 
 Texas Pacific Group – società di private equity statunitense
 Transports Publics Genevois, azienda di trasporto pubblico della città di Ginevra.